До́нован () — ирландская фамилия, также имя.

Известные носители 
 Донован, Билли (род. 1965) — американский баскетбольный тренер.
 Донован, Джеймс (1916—1970) — американский адвокат, офицер военно-морских сил США и политический переговорщик.
 Донован, Джейсон (род. 1968) — австралийский актёр и поп-исполнитель.
 Донован, Джеффри (род. 1968) — американский актёр.
 Донован, Кевин (псевдоним: Afrika Bambaataa; род. 1957) — американский диджей.
 Донован, Коди (род. 1981) — американский боец ММА.
 Донован, Конор (род. 1996) — американский футболист.
 Донован, Лэндон (род. 1982) — американский футболист.
 Донован, Марк (род. 1999) — британский шоссейный велогонщик.
 Донован, Мартин (род. 1957) — американский актёр, режиссёр и сценарист.
 Донован, Пэдди (1936—2018) — новозеландский боксёр.
 Донован, Рэймонд (1930—2021) — американский политик.
 Донован, Тейт (род. 1963) — американский актёр и режиссёр.
 Донован, Тревор (род. 1978) — американский актёр и модель.
 Донован, Уильям Джозеф (1883—1959) — директор Управления стратегических служб США.
 Донован, Шон (род. 1975) — канадский хоккеист.
 Донован, Шон (род. 1966) — министр жилищного строительства и городского развития США, глава Административно-бюджетного управления.
 Донован, Эдвард (1768—1837) — ирландский зоолог.
 Донован, Энн (1961—2018) — американская баскетболистка и тренер, олимпийская чемпионка.

Псевдоним 
 Донован (род. 1946; наст. имя Донован Филипс Литч) — шотландский певец, автор песен и гитарист.

Вымышленные персонажи 
 Клайд Донован — персонаж американского мультсериала «Южный парк».
 Джон Донован — персонаж компьютерной игры Mafia III.
 Рэй Донован — главный герой одноименного сериала телеканала Showtime в исполнении  Лив Шрайбер.

См. также

Примечания